Sarah & Marc in Love - niemiecki reality show emitowany na kanale Pro7 od 2005 roku. 

Opowiada o rodzinie popularnej niemieckiej piosenkarki Sarah Connor. Oprócz artystki w programie występują także: mąż Marc Terenzi oraz ich syn Tyler, rodzice, oraz rodzeństwo: Robin, Anna Maria, Marisa, Valentina, Lulu Lewe.

Programy typu reality show